Stony Brook peut désigner :
 Stony Brook, un hameau de la ville de Brookhaven, comté de Suffolk (New York) ;
 Stony Brook, un campus de l'Université d'État de New York.